Jussi Hautamäki (ur. 20 kwietnia 1979) – fiński narciarz klasyczny, skoczek, reprezentant klubu Puijon Hiihtoseura, starszy brat Mattiego Hautamäkiego. 

Przez 13 sezonów startował w zawodach Pucharu Świata. W 2005 wziął udział w mistrzostwach świata w Oberstdorfie.

W 1997 zdobył podwójne wicemistrzostwo świata juniorów, w konkursie indywidualnym i w drużynie.

W 2001 na Velikance ustanowił swój rekord życiowy (204 m).

W 1996 wraz z Jarkko Saapunkim i Ville Kantee, założył kapelę rockową Jumping Twins (obecnie Kroisos), do której dołączył niedługo później Olli Happonen. W maju 2009 zespół wydał swój najnowszy album zatytułowany Panda Eyes.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2005  Oberstdorf – 15. miejsce (K-90)
 Drużynowo
 2005  Oberstdorf – 4. miejsce (K-90)

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1997  Canmore – srebrny medal
 Drużynowo
 1997  Canmore – srebrny medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1995/1996: 75.
 sezon 1996/1997: 42.
 sezon 1997/1998: 42.
 sezon 1998/1999: 97.
 sezon 1999/2000: 26.
 sezon 2000/2001: 15.
 sezon 2001/2002: 26.
 sezon 2002/2003: 51.
 sezon 2003/2004: 40.
 sezon 2004/2005: 47.
 sezon 2006/2007: 55.
 sezon 2007/2008: 68.
 sezon 2008/2009: 71.

Miejsca na podium chronologicznie 
  Sapporo – 27 stycznia 2001 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1995/1996 – 52. 
 1997/1998 – 51. 
 1999/2000 – 25. 
 2000/2001 – 31.
 2001/2002 – 30.
 2002/2003 – 61.
 2003/2004 – 34.
 2006/2007 – 48.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 35.
 1998 – 35.
 1999 – 56.
 2000 – 36.
 2001 – 33.
 2002 – 34.
 2004 – 28.
 2005 – 28.
 2006 – 64.
 2008 – 22.
 2009 – 59.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1996 – 45.
 1997 – 46.
 1998 – 55.
 1999 – 34.
 2001 – 41.
 2004 – 54.
 2005 – 74. 
 2006 – 74.
 2008 – 65.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 65.
 2007 – 56.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Osiągnięcia Jussiego Hautamäki na oficjalnej stronie FISu
 Informacje o Jussim Hautamäkim w serwisie skijumping.pl

Fińscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Oulu
Urodzeni w 1979